Одиночный приз среди женщин на Уимблдонском турнире разыгрывается с 1884 года. С 1885 по 1921 год турнир, при необходимости, состоял из двух частей — регулярного челлендж-раунда и финального матча, где играла прошлогодняя чемпионка и победительница челлендж-раунда.

Турнир не проводился в 1915-18, 1940-45, 2020 годах.

Финалы турнира

Открытая эра

Любительская эра

Первые турниры

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте турнира

Победители Уимблдонского турнира
Международные турниры